Ungarns Grand Prix er et Formel 1-løb som siden 1986 er blevet arrangeret på Hungaroring ved Budapest.

Vindere af Ungarns Grand Prix

Eksterne henvisninger